Михайло Юрійович

 Михайло Юрійович — великий князь київський.
 Михайло Юрійович (княжич) — правнук руського короля Данила.